Дуброва — деревня Бежецкого района Тверской области России, входит в состав Поречьевского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в 9 км на юго-восток от центра поселения села Поречье и в 26 км на северо-запад от райцентра Бежецка.

История 
В конце XIX — начале XX века село входило в состав Чижовской волости Бежецкого уезда Тверской губернии. В 1887 году в деревне было 144 двора. 

С 1929 года деревня являлась центром Дубровского сельсовета Бежецкого района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1954 года — в составе Чижовского сельсовета, с 2005 года — в составе Поречьевского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Бежецкого района